Pailhès puede referirse a: 

 Pailhès, comuna francesa situada en Ariège.
 Pailhès, comuna francesa situada en Hérault.